El término playmates, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Playmates, una película de 1912, protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Playmates, una película de 1941, protagonizada por John Barrymore.
 Playmates, una serie de televisión de 1972, protagonizada por Connie Stevens.
 Playmates, un álbum de la banda británica de rock Small Faces.
 Las playmates, las modelos que aparecen en la revista Playboy.
 Playmates, una compañía de juegos y videojuegos.